Новая Зеландия на летних Олимпийских играх 1968 была представлена 52 спортсменами.

Награды

Золото

Бронза

Результаты

Академическая гребля 

Мужчины

Велоспорт

Шоссе 
Всего спортсменов — 5
Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 9
Мужчины

Женщины

Парусный спорт 

Спортсменов — 3

Плавание 

Спортсменов — 4

Женщины

Стрельба 

Спортсменов — 2
Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 2
Мужчины

Хоккей на траве 

Состав

|}

 Групповой этап (Группа A)

Полуфинал за 5-е место

Матч за 7-е место

Итог: Мужская сборная Новой Зеландии по хоккею на траве заняла 7-е место

Ссылки 
Состав сборной 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1968 год в Новой Зеландии